Бенувіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Бенувіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос